Le nom de Royal Irish Regiment peut faire référence au :
 Royal Irish Regiment qui a existé de 1684 à 1922,
 Royal Irish Regiment créé en 1992.